Крупецька сільська громада:
 Крупецька сільська громада — громада в Рівненській області
 Крупецька сільська громада — громада у Хмельницькій області